OralSurgeryTube es una plataforma de formación en línea en español sobre Implantología y Cirugía Oral, accesible desde octubre de 2012 con sede en Teruel. Sus contenidos se centran en ofrecer contenidos audiovisuales en línea de diferentes técnicas que se realizan en la práctica diaria de un quirófano, incluyendo los éxitos y, en algunos casos, los fracasos.
Los contenidos se desglosan en cuatro diferentes secciones:
 Emisión de cirugías en directo, con posibilidad de contactar con el Doctor vía chat durante la intervención.
 Videoteca con 200 vídeos de Cirugía Oral (abril de 2013).
 Casos de seguimiento, para comprobar la evolución de diferentes casos clínicos y sus tratamientos.
 Revista trimestral Digital Journal of Oral Surgery.

Los doctores que participan en la publicación de casos en OralSurgeryTube son diversos, ya que se trata de una plataforma abierta a todos los casos que el Departamento Médico considere que cumplan las medidas de calidad y exigencia requeridas. Entre los Doctores colaboradores se encuentran Juan Alberto Fernández Ruiz, Pablo Esteban Castán o el Doctor Gómez Meda. 
La plataforma de formación en línea está traducida a cinco idiomas, entre los que se encuentran el español, inglés, francés, italiano y portugués, logrando una repercusión internacional. 
Los contenidos de OralSurgeryTube se actualizan todas las semanas, por lo que su crecimiento es constante y continuo.

Referencias 

Implantes
Cirugía maxilofacial